«Царь царей» — титул и название книг, фильмов и иконы.

Титул
 «Царь царей» — древнеиндийский титул самраджа.
 «Царь царей» — древнеперсидский монархический титул шахиншах (шах шахов).
 «Царь царей» (Negus Negesti или Nagast) — титул абиссинского императора.
 «Царь царей» — титул вавилонского царя (; ассир. šar šarrāni).

Именование
 «Царь царей» — именование царя Тиграна Великого (правил в 95—55 годах до н. э.; Великая Армения)
 «Царь царей» — именование Иисуса Христа (βασιλευς των βασιλευοντων); переводы: Царь царствующих (); Царь царей (; ).

В литературе
 «Царь царей» (СПб., 1906) — фантастическая повесть Сергея Минцлова.

В кинематографе
 «Царь царей» — немой фильм Сесиля Б. Де Милля (1927).
 «Царь царей» — фильм Николаса Рея (1961).

Другое
 «Царь Царей» (1677; Государственная Третьяковская галерея) — икона работы Николая Павловца.

См. также 
 «Отец небес и Царь царей» — духовная песня из сборника «Гусли» (1902)
 Басилевс
 Великий царь (; ассир. scharru rabu)
 Великая царица (Древний Египет)
 Священный царь

Примечания